Рождественное — название населённых пунктов:

Россия 
 Рождественное — село в Некрасовском районе Ярославской области.
 Рождественное — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Рождественное — до1920 г. название села Рождественское (до 2016 г. — Жовтневое) в Коропском районе Черниговской области.